Carcharodontosauridele (din greacă καρχαροδοντόσαυρος, carcharodontósauros: „șopârla cu dinți de rechin”) au fost un grup de dinozauri teropod carnivori. În 1931, Ernst Stromer a numit Carcharodontosauridae ca familie, ceea ce, în paleontologia modernă, indică o cladă în Carnosauria. Carcharodontosauridele includ unele intre cele mai mari animale de pradă terestre cunoscute vreodată: Giganotosaurus, Mapusaurus, Carcharodontosaurus și Tyrannotitan, a căror lungime este echivalentă sau chiar superioară cu a celebrului Tyrannosaurus. O lucrare din 2015 a lui Christophe Hendrickx oferă o estimare a lungimii maxime de 14 metri pentru cele mai mari carcharodontosauride, în timp ce cele mai mici au fost estimate la o lungime de cel puțin 6 metri.

Carcharodontosauridele au trăit din Jurasic până în Cretacic (aproximativ 154 până la 89,3 milioane de ani în urmă) în ceea ce este astăzi America de Sud, America de Nord, Africa, Europa și Asia.

Evoluție 
Împreună cu spinosauridele, carcharodontosauridele au fost cele mai mari animale de pradă din Cretacicul timpuriu și mijlociu de-a lungul supercontinentului Gondwana, cu specii prezente și în America de Nord (Acrocanthosaurus), Europa (Concavenator) și Asia (Shaochilong). După acest interval, se pare că nu există semne ale prezenței acestor dinozauri nicăieri în lume. Ele ar fi putut fi înlocuite de abelisauride mai mici în Gondwana și de tiranosauride în America de Nord și Asia. Potrivit paleontologului argentinian Fernando Novas (Novas și colab., 2005) dispariția nu numai a carcharodontosauridelor dar și a spinosauridelor și a altei faune atât în ​​Gondwana cât și în America de Nord par să indice că această înlocuire faunală a avut loc la scară globală. Deși câțiva dinți și o mandibulă descoperite  în depozite maastrichtiene din Brazilia au fost inițial atribuite carcharodontosauridelor, extinzând în acest fel intervalul lor de timp, această identificare a fost ulterior respinsă. 

În decembrie 2011, paleontologul german Oliver Rauhut a descris un nou gen și specie de carcharodontosaurid din Jurasicul târziu (cu aproximativ 154-150 milioane de ani în urmă) din Formația Tendaguru, în sudul Tanzaniei. Acest gen, Veterupristisaurus, reprezintă cel mai vechi carcharodontosaurid cunoscut.

Clasificare 
Familia Carcharodontosauridae a fost numită inițial de Ernst Stromer în 1931 pentru a include singura specie recent descoperită Carcharodontosaurus saharicus. O rudă apropiată de C. saharicus, Giganotosaurus, a fost adăugat familiei atunci când a fost descris în 1995. În plus, mulți paleontologi au inclus Acrocanthosaurus în această familie (Sereno și colab. 1996, Harris 1998, Holtz 2000, Rauhut 2003, Eddy & Clarke, 2011, Rauhut 2011), deși alții o plasează în familia înrudită Allosauridae (Currie & Carpenter, 2000; Coria și Currie, 2002). Odată cu descoperirea Mapusaurus în 2006, Rodolfo Coria și Phil Currie au creat o subfamilie de Carcharodontosauridae, Giganotosaurinae, pentru a conține cele mai avansate specii sud-americane, pe care le-au găsit mai strâns legate între ele decât cu formele africane și europene. Coria și Currie nu au inclus Tyrannotitanul în această subfamilie, în așteptarea unei descrieri mai detaliate a genului respectiv, dar au remarcat că, pe baza caracteristicilor femurului, poate fi și un gigantosaurin.

În 1998, paleontologul american Paul Sereno a definit Carcharodontosauridae ca o cladă, formată din Carcharodontosaurus și toate speciile mai apropiate de el decât de Allosaurus, Sinraptor, Monolophosaurus sau Cryolophosaurus. Prin urmare, această cladă este, prin definiție, în afara cladei Allosauridae. Cladograma de mai jos urmeaza analiza Brusatte et al., 2009.

Cladograma după Ortega et al., 2010

Cladograma după Novas et al., 2013

Note

Legături externe 

Carnosauria